

Нью-Берлін — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Берлін — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Берлін — місто, штат Техас
 Нью-Берлін — місто, штат Вісконсин
 Нью-Берлін — селище, штат Іллінойс
 Нью-Берлін — селище, штат Нью-Йорк